Р'єк-сюр-Бело́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на захід від Парижа, 155 км на захід від Ренна, 35 км на південний схід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1948 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4288,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Р'єк-сюр-Белон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер